Чемпионат России по конькобежному спорту в классическом многоборье 2001 года — 39-й чемпионат России, который прошёл 2 — 3 декабря 2000 года в Челябинске. В первенстве приняли участие 53 конькобежца (31 мужчина и 22 женщины).

Чемпионом России среди мужчин стал Александр Кибалко из Ногинска, призёрами — Дмитрий Шепель (Санкт-Петербург) и Вадим Саютин (Челябинск). У женщин первенствовала Варвара Барышева (Москва). Серебро завоевала Наталья Полозкова-Козлова (Челябинск), бронзу — Светлана Высокова из Перми.

Расписание чемпионата

Результаты чемпионата

Мужчины

Женщины

Ссылка 
 Результаты чемпионата России-2001 в классическом многоборье на сайте Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft

2000 год в Челябинской области
Чемпионаты России по конькобежному спорту
Чемпионаты России в 2001 году
Спортивные соревнования в Челябинске
Декабрь 2000 года
Чемпионаты России в 2000 году
2000 год в конькобежном спорте
2001 год в конькобежном спорте